Mitkowa oder Mitkova ist der Familienname folgender Personen:

 Milena Mitkowa (* 1990), bulgarische Weitspringerin
 Plamena Mitkowa (* 2004), bulgarische Weitspringerin
 Svetla Mitkova-Sınırtaş (* 1964), türkische Leichtathletin